Evangeline kan syfta på

 Evangeline – ett kvinnonamn, se Evangelia
 Evangeline (musikalbum) – ett dubbelalbum av Ulf Lundell från 1988
 Evangeline (krater) – en krater, se Lista över kratrar på Venus

Personer
 Evangeline Booth (1865–1950), dotter till Frälsningsarméns grundare William och Catherine Booth
 Evangeline Lilly (1979–), en kanadensisk skådespelare och fotomodell